A törzs szó a következőket jelentheti:
 törzs – az élőlények biológiai besorolásának rendszertani kategóriája
 törzs – gerinces állat teste a fej és a végtagok nélkül
 törzs – egy növényi rész
 törzs (strain) – genetikai fogalom, pl. baktériumtörzs
 törzs – társadalmi csoport
 törzs (staff) – katonai kötelékben a vezetés fontosabb közegeit magába foglaló szerv
 Törzs – magyar shoegaze, poszt-rock zenekar

 törzs, azaz torzó – képzőművészeti fogalom